Znane osoby noszące nazwisko Dzierżyński:
 Antoni Dzierżyński (1942–2017) – polski polityk, poseł na Sejm
 Edmund Dzierżyński (1838–1882) – szlachcic, ziemianin, nauczyciel, ojciec Feliksa i Władysława
 Feliks Dzierżyński (1877–1926) – działacz komunistyczny
 Iwan Dzierżynski (1909–1978) – radziecki kompozytor
 Władysław Dzierżyński (1881–1942) – profesor medycyny, pułkownik Wojska Polskiego, syn Edmunda i brat Feliksa

Miasta w Rosji:
 Dzierżyńsk w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Dzierżynskij w obwodzie moskiewskim

Zobacz też 
 Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
 Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. Feliksa Dzierżyńskiego
 Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego

Jednostki administracyjne Białorusi i byłej Białoruskiej SRR:
 Dzierżynowo majątek rodziny Dzierżyńskich w rejonie stołpeckim
 Dzierżyńsk w rejonie dzierżyńskim, do 1932 Kojdanów
 Rejon dzierżyński w obwodzie mińskim
 Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego w obwodzie mińskim
oraz
 Góra Dzierżyńska – najwyższe wzniesienie na Białorusi
 Linia Dzierżyńskaja metra w Nowosybirsku
 Plac Dzierżyńskiego